Henk van Kessel (Mill, Países Bajos, 25 de junio de 1946) es un expiloto de motociclismo neerlandés. Él ganó el  Campeonato del mundo de 50cc de 1974. Ganó siete carreras durante su larga carrera. Junto a Jan de Vries son los únicos neerlandeses en ganar al menos un campeonato del mundo.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1969 hasta 1987:

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

<center>
{| class="wikitable"
|-
! Precedido por
! Campeón Mundial de 50cc
! Sucedido por
|-
| <center> Jan de Vries1973
| 1974
|  Ángel Nieto1975
|}

Pilotos de motociclismo de los Países Bajos
Campeones de motociclismo de 50cc